Евгений Артюхин:
 Артюхин, Евгений Евгеньевич (род. 1983) — российский хоккеист.
 Артюхин, Евгений Тимофеевич (1949—2008) — советский борец греко-римского стиля.